Xinzhan bezeichnet:

 Xinzhan (Huaiyang) (新站镇), Großgemeinde im Kreis Huaiyang in der chinesischen Provinz Henan
 Xinzhan (Jiaohe) (新站镇), Großgemeinde der Stadt Jiaohe in der chinesischen Provinz Jilin
 Xinzhan (Tongzi) (新站镇), Großgemeinde im Kreis Tongzi in der chinesischen Provinz Guizhou
 Xinzhan (Zhaoyuan) (新站镇), Großgemeinde im Kreis Zhaoyuan in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Xinzhan (Fuyu) (新站乡), Gemeinde der Stadt Fuyu in der chinesischen Provinz Jilin
 Xinzhan (Dongchang) (新站街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Dongchang in der chinesischen Provinz Jilin